День филатели́и — памятный день, учреждённый в РСФСР и отмечавшийся с 1922 года до конца 1930-х годов, предшественник Дня почтовой марки.

История 

С момента появления первых почтовых марок увлечение филателией охватило жителей многих стран мира. В 1888 году в Антверпене (Бельгия) была организована первая в истории филателии международная выставка почтовых марок. 18 августа 1889 года была организована встреча филателистов Германии в Майнце, она получила название «». Позже, по мере развития увлечения людей филателией, в разных странах мира и в разное время проводили специальные почтовые мероприятия, приуроченные к Дню филателии, Дню почтовой марки, Дню почты, Дню коллекционера и тому подобным праздникам.

.

В 1936 году международная филателистическая федерация рекомендовала ежегодно проводить филателистический праздник — День почтовой марки. В СССР с 1958 года День почтовой марки отмечался совместно с Днём коллекционера рядом филателистических организаций.

Память 
Первый советский День филателии 1922 года был отмечен выпуском серии почтово-благотворительных марок РСФСР, известной под названием «Филателия — детям». Они были выполнены с помощью надпечатки текста «РСФСР / Филателия — детям / 19—8—22» чёрной краской на марках Российской империи.

.

См. также

Примечания

Литература

Ссылки 

 Филателия. Уральский центр частных коллекций. День почтовой марки
 Филателия. Каталог почтовых марок СССР 1918—1991 гг. «Филателия — детям».

Филателия
Филателия